Bailly ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Bailly (1872–1938), schweizerische Malerin
 Anatole Bailly (1833–1911), französischer Gräzist und Lexikograph
 Anne-Lise Bailly (* 1983), französische Biathletin und Skilangläuferin
 Antoine Bailly (1944–2021), Schweizer Geograph
 Auguste Bailly (1878–1967), französischer Autor, Historiker und Romanist
 Benjamin Bailly (* 1990), belgischer Rennfahrer
 David Bailly (1584–1657), niederländischer Maler
 Edmond Bailly, Schweizer Fußballspieler
 Eleonore Bailly (* 1991), ivorisch-französische Hürdenläuferin und Dreispringerin
 Eric Bailly (* 1994), ivorischer Fußballspieler
 Gilles-Arnaud Bailly (* 2005), belgischer Tennisspieler
 Jean-Christophe Bailly (* 1949), französischer Schriftsteller, Poet und Dramaturg
 Jean-Sylvain Bailly (1736–1793), französischer Revolutionär, Astronom und erster Bürgermeister von Paris
 Logan Bailly (* 1985), belgischer Fußballspieler
 Louis Germain Bailly (1787–nach 1846), französischer Glasmaler
 Louis Bailly (1882–1974), kanadischer Violinist
 Nigel Bailly (* 1989), belgischer Autorennfahrer
 Patrice Bailly-Salins (* 1964), französischer Biathlet
 Peter Bailly (1900–1981), deutscher Kommunalpolitiker (Bayern) (SPD)
 Pierre Bailly (1889–1973), französischer Architekt
 Sandrine Bailly (* 1979), französische Biathletin
 Sylvie Bailly (* 1960), französische Fußballnationalspielerin
 Vincent de Paul Bailly (1832–1912), französischer Ordenspriester und Publizist

Bailly ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Bailly (Aube)
 Bailly (Oise)
 Bailly (Yvelines)
 Bailly-aux-Forges im Département Haute-Marne
 Bailly-en-Rivière im Département Seine-Maritime
 Bailly-le-Franc im Département Aube
 Bailly-Romainvilliers im Département Seine-et-Marne

Bailly bezeichnet:
 Bailly (Mondkrater), Mondkrater

Siehe auch:
 Baily
 Bailli
 Baillie
 Bailey